Iivarinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iivarinsaari (ö), Birkaland, Övre Birkaland, 
 Ivarsholmen (ö i Finland, Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar